Die Umaghlessi Liga 1990 war die 1. offizielle Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion.

Modus 
Achtzehn Mannschaften nahmen an der ersten Meisterschaft teil. Gespielt wurde jeder gegen jeden in Hin- und Rückspiel. Meister wurde Iberia Tiflis. Liachwi Zchinwali zog nach 24 Spielen wegen des Konflikts in Südossetien zurück und stieg in die Pirveli Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1990 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1990
Fußballsaison 1990